Артур Тјудор (; Винчестер, Енглеска, 20. септембар 1486 — Шропшир, Енглеска, 2. април 1502) је био енглески племић, син Хенрија VII и Елизабете од Јорка са титулом принца од Велса, те први муж Катарине Арагонске.

Биографија

Порекло и веридба 

Како је био краљев најстарији син, рођен месец дана пре предвиђеног термина, недуго након рођења добио је титулу принца од Велса и од тада сматран вероватним наследником енглеске круне. Његов отац је себе сматрао потомком античких британских краљева, те је свом сину дао име по легендарном краљу Артуру. Историчари сматрају да је Артур, као недоношче, целог живота био слаб и болешљив, за разлику од млађег брата Хенрија.

Хенри -{VII}- желео је да ојача алијансу са шпанским царствима, те је с арагонски краљем Фердинандом II и кастиљска краљицом Изабелом I договорио брак између Артура и њихове најмлађе кћерке Катарине. Фердинанд није презао од могућности да прекине веридбу уколико се појави претња Артуровом насљеђивању трона. Католички краљеви нису журили да удају Катарину, те су остали отворени за друге понуде и након што су склопљена веридба са Артуром. Како би отклонио сумње католичких краљева, Хенри -{VII}- је 1499. наредио погубљење осталих претендената за трон.

Брак и смрт 

Артур и Катарина су писали једно другом на латинском језику, будући да ниједно од њих није познавало језик свога будућег супружника, а Артур је, поред латинског, учио још само грчки језик. Брак није склопљен све док Артур није напунио 15 година. Катарина је у Енглеску стигла 4. новембра, а венчање је одржано десет дана касније.

Принц и принцеза од Велса послани су у замак Ладлоу, на граници са Велсом, где је Артур требало да председава Велшким саветом. Неколико месеци касније, Артур и Катарина обољевају. Катарина је преживела, али не и престолонаследник; остала је удовица 2. април а 1502. Узрок Артурове смрти вероватно је туберкулоза, дијабетес или мистериозна и вискоко заразна болест знојења која је погодила Европу у том периоду, а затим нестала. Ова последња могућност је мало вероватна, али не и немогућа, јер је Артур боловао неколико дана - док је болест знојења узроковала смрт само неколико сати након појаве симптома.

Догађаји након смрти 

Након Артурове смрти и када је било сигурно да Катарина не носи Артурово дете, позиција престолонаследника и титула принца од Велса која уз њу иде прешла је његовом брату Хенрију, који ће је након смрти њиховог оца заменити титулом краља. Хенри ће оженити Артурову удовицу како не би дошло до проблема приликом враћања мираза њеном оцу. Артурова мајка Елизабета покушала је након његове смрти да затрудни још једом, како би осигурала будућност Тјудора на енглеском трону. Она је умрла по порођају само годину дана након Артура.

Хенријев брак са Катарином није произвео мушког наследника којег је он силно прижељкивао. Разлог је нашао у Левитском законику, која каже да човек неће имати деце ожени ли удовицу свога брата. Иако је Папа поништио брак Катарине и Артура на основу наводног неконзумирања истог, Хенри је почео да сумња у Катаринине тврдње, али Папа није прихватио његову апликацију за поништење брака. Артуров брак са Катарином Арагонском и питање да ли је њихов брак конзумиран довешће до поништења брака Хенрија и Катарине када овај оформи Цркву Енглеске са собом на челу, те тим путем директно до отцепљења енглеске цркве од римског католицизма.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1486.
Умрли 1539.
Артур
Војводе од Корнвола
Принчеви од Велса
Енглески принчеви